"Jorge Chávez" pode ser:
 Jorge Chávez, aviador peruano
 Aeroporto Internacional Jorge Chávez
 Jorge Chávez (distrito)

Desambiguações de topônimos